Denticollinae — подсемейство жуков из семейства жуков-щелкунов. Включает около 2000 видов, среди которых есть вредители томатов, пшеницы, сорго и кукурузы.

Систематика 
Denticollinae
 Arachnodima Candèze, 1893
 Arctapila Candèze 1891
 Campylomimus Müller, 1960
 Carterelater Calder, 1996
 Corystelater Calder, 1996
 Crepidomenus Erichson, 1842
 Crepidophorus Mulsant & Guillebeau, 1853
 Dicteniophorus Candèze, 1863
 Doloporus Candèze, 1887
 Drymelater Calder, 1996
 Enischnelater Calder, 1996
 Glypheus Candèze, 1859
 Litotelater Calder, 1996
 Microdesmes Candèze, 1882
 Neboisselater Calder, 1996
 Paracrepidomenus Schwarz, 1906
 Plectrosternus Lacordaire, 1857
 Pseudocrepidophorus Dolin, 1988
 Rousia Calder, 1996
 Stichotomus Candèze, 1863
 Tyiwiphila Calder, 1996
 Wardulupicola Calder, 1996

Классификация 
 Триба: Dendrometrini Gistel, 1856
 Подтриба: Athouina Candèze, 1859
 Подтриба: Dendrometrina Gistel, 1856
 Подтриба: Denticollina Stein & Weise, 1877
 Триба: Dimini Candeze, 1863
 Триба: Prosternini Gistel, 1856

Примечания

Ссылки 
 Подсемейство Dendrometrinae — атлас щелкунов (Elateridae) России и сопредельных стран
 BioLib Taxon profile — subfamily Dendrometrinae Gistel, 1856

Щелкуны
Подсемейства насекомых